est un personnage fictif de l'univers Saint Seiya. Général Marinas, Baian est le gardien du pilier de l'Océan Pacifique Nord.

Cheval Ailé contre Cheval des Mers 

Baian est le premier des sept Généraux de Poséidon à se battre contre les Chevaliers de Bronze et en particulier Seiya de Pégase. 
Son combat contre Seiya semble tourner très rapidement à son avantage car ses différentes techniques paraissent efficaces. 
Malmené durant la première partie du combat, Seiya arrivera néanmoins à trouver une faille dans les attaques de son adversaire et à lui porter un coup qui brisera en partie son Écaille.

N'abandonnant pas le combat pour autant, le Général de l'Hippocampe fera alors appel à une technique défensive afin de bloquer les Ryu SeiKen du chevalier Pégase. Efficace dans un premier temps, Seiya se souviendra qu'un de ses anciens adversaires, le chevalier d'argent Misty du Lézard, possédait le même type de défense.Faisant appel à son expérience, Seiya mettra finalement en échec lAir Barrier'' de Baian et lui portera une attaque fatale.
 
Son adversaire vaincu, Seiya tentera ensuite, à l'aide de nombreuses attaques, de détruire le pilier du Pacifique Nord mais en vain. Avant de mourir, Baian assure ainsi, au plus grand désespoir du chevalier Pégase, que son pilier est indestructible. 

Mais c'était sans compter l'arrivée de Kiki, apprenti chevalier d'or du Bélier, qui fit une apparition inespérée en portant sur lui l'armure d'or de la Balance confiée par le Vieux Maître des Cinq Pics. Ainsi, grâce aux armes de la Balance (qui peuvent, d'après la légende, détruire même les étoiles) Seiya réussira à briser le premier pilier du Sanctuaire Sous-Marin…

Selon le taizen, le niveau de Baian est équivalent à celui d'un chevalier d'or mais son manque d'expérience et son jugement par rapport à l'armure de son adversaire lui coûteront la vie.

 Écaille 

L'Écaille de Baian représente l'Hippocampe, créature mythologique dont la partie antérieure est celle d'un cheval et la partie postérieure celle d'un poisson.

 Techniques 

 Barrière d'air : Technique optimisé de celle du Chevalier d'Argent Misty du Lézard pour contrer les attaques de ses adversaires à l'aide d'un mur invisible.
 God Breath : Puissant souffle à l'égale de celui d'un dieu.
 Rising Billows''' : Ultime attaque de Baian faisant appelle à un gigantesque tourbillon propulsant son adversaire à des kilomètre dans les airs. Seiya amortit par l'eau ne fera pas une chute pouvant lui être fatal.

Voix 

Baian est interprété par Shō Hayami dans la version originale. Dans la version française, il fut doublé par Serge Bourrier (épisode 101) et Henry Djanik.

Marinas de Poséidon
Personnage de fiction canadien